Dionisio Pérez puede referirse a:

 Dionisio Pérez Galindo (1961-) director de cine español; 
 Dionisio Pérez Gutiérrez (1872-1935) periodista y gastrónomo español;
 Dionisio Pérez-Jácome Friscione (1967-) economista mexicano;
 Dionisio Pérez Manrique de Lara (1599-1678) noble y jurista español;